Merry-Go-Round (engl. ‚Karussell‘) steht für:

 Sitzkarussell
 Merry-Go-Round, Originaltitel von Rummelplatz des Lebens, US-amerikanischer Film von Rupert Julian und Erich von Stroheim (1923)
 Merry-Go-Round (Album), Album von Grobschnitt (1979)
 Merry-Go-Round (Film), französischer Film von Jacques Rivette (1981)